Трубящая райская птица () — вид воробьинообразных птиц из семейства райских птиц (Paradisaeidae). Выделяется в монотипический род Трубящие райские птицы (Phonygammus). Она обитает во влажных лесах Австралии, Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи. Длина тела — 28 см. Особенностью вида является чрезвычайно длинная свёрнутая трахея, длина которой у самцов в несколько раз больше длины тела и составляет от 45 до 90 см.

Подвиды 
Образует 6 подвидов:
  — запад Новой Гвинеи (Чендравасих, Онин () и горы Вейланд ();
  — восток Новой Гвинеи;
  — нагорья юго-востока Новой Гвинеи.
  — острова Д'Антркасто (Гуденаф, Фергуссон и Норманби);
  — низменности юга Новой Гвинеи, а также острова на севере Торресова пролива (Боигу и Саибаи);
  — северо-восток Австралии.

Примечания 

Райские птицы
Птицы Австралии и Океании
Животные, описанные в 1826 году